Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel Tennis Masters Series) van 2001 vond plaats van donder­dag 8 tot en met zaterdag 17 maart 2001 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de dertiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2001. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 33 speelsters uit de top 40 deel.

Titelverdedigster Lindsay Davenport was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Zwitserse Martina Hingis bereikte de halve finale. Daarin verloor zij van Kim Clijsters.

Het zevende reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als veertiende geplaatste Belgische Kim Clijsters in drie sets. Williams wist voor de tweede keer het toer­nooi van Indian Wells op haar naam te schrij­ven. Het was haar negende WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 330.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De tweede Belgische, Justine Henin, was het zeventiende reekshoofd – zij bereikte de derde ronde, waarin zij de duimen moest leggen voor Clijsters. Hun landgenote Laurence Courtois kwam niet verder dan de tweede ronde.

De enige Nederlandse deelneemster, Miriam Oremans, strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters 
 Ranglijst per 27 februari 2001.
 Alle geplaatste speelsters kregen een vrijstelling voor de eerste ronde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Lindsay Davenport en Corina Morariu waren het zesde reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitge­scha­keld door Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez.

Het als eerste geplaatste duo Nicole Arendt en Ai Sugiyama won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Amerikaanse Arendt had daarnaast dertien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Japanse Sugiyama zeventien.

De Belgische Els Callens speelde samen met Meghann Shaughnessy (VS) met wie zij het negende reeks­hoofd vormde – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden geklopt door Lisa Raymond en Sandrine Testud. Het Belgische koppel Kim Clijsters en Laurence Courtois strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Miriam Oremans en Irina Seljoetina uit Kazachstan verloren eveneens hun openings­partij. Ook haar landgenote Caroline Vis, geflankeerd door de Oezbeekse Iroda Tulyaganova, kon na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Indian Wells 2001
Indian Wells